Åkerholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Åkerholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Åkerholmen, Ingå, Nyland,

Sverige 

 Åkerholmen, Boden, Norrbotten,

Se även
Åkerholm
Åkerholme